Козлов може бити:

 Козлов (Ждјар на Сазави), насељено мјесто у округу Ждјар на Сазави, крај Височина, Чешка Република
 Козлов (Јихлава), насељено мјесто у округу Јихлава, крај Височина, Чешка Република
 Козлов (Хавличкув Брод), насељено мјесто у округу Хавличкув Брод, крај Височина, Чешка Република
 Козлов, више насеља у Русији и Украјини